Tenisový turnaj WTA Moorilla Hobart International 2011 se konal ve dnech 7. – 15. ledna v australském Hobartu venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments a byl součástí WTA Tour 2011. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Marion Bartoliová (čtvrtfinále)
  Anastasija Pavljučenkovová (1. kolo, skreč)
  Cvetana Pironkovová (1. kolo)
  Roberta Vinciová (čtvrtfinále)
  Klára Zakopalová (semifinále)
  Jarmila Grothová (vítězka)
  Sara Erraniová (čtvrtfinále)  Angelique Kerberová (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= M Bartoli
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= D Safina
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= A Parra Santonja
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= E Vesnina
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= A Brianti
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= C Suárez Navarro
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=4
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= M Oudin
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=63
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= K Zakopalová
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= R Vinci
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= R Oprandi
| RD1-score10-1=60
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= T Tanasugarn
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= E Baltacha
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= T Paszek
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= O Rogowska
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= J Larsson
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= J Groth
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= M Bartoli
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= E Vesnina
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= A Brianti
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=2
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= K Zakopalová
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=4
| RD2-team05= R Vinci
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= E Baltacha
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= T Paszek
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=65
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= J Groth
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= M Bartoli
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=5
| RD3-team02= K Zakopalová
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=4
| RD3-team03= R Vinci
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= J Groth
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=5
| RD4-team01= K Zakopalová
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=6
| RD4-team02= J Groth
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2='6
| RD4-score02-3= 
}}

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Meghann Shaughnessyová (čtvrtfinále, odstoupily)  Olga Govorcovová /  Alla Kudrjavcevová (1. kolo)
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (vítězka)
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Hobart International
Tenis v Austrálii v roce 2011